Памятник погибшим шахтёрам — памятник истории в Покровском районе города Кривой Рог.

История 
1 мая 1934 года, во время проведения экспериментальных работ на шахте «Профинтерн» (ныне территория рудника «Сухая Балка»), произошло обрушение потолочин при котором погибло 6 шахтёров-новаторов горного дела:
 Шильман Ефим Натанович (1901—1934) — главный инженер треста «Руда»;
 Мошиченко Ефрем Семёнович (1829—1934) — инженер-изобретатель, главный инженер рудника;
 Деджувани Николай Константинович (1892—1934) — заведующий шахтой;
 Доровский Андрей Алексеевич (1897—1934) — заведующий участком;
 Айдинян Габриель Христофорович (1895—1934) — заместитель главного инженера треста «Руда».

1 мая 1936 года, согласно решению Криворожского горсовета об увековечении памяти жертв трагедии на шахте «Профинтерн», на Украинской площади (ныне Площадь Освобождения) был установлен памятник погибшим.

В годы немецкой оккупации Кривого Рога был единственным памятником, который немцы не разрушили. Во время освобождения города памятник был повреждён и в конце 1940-х годов перевезён на современное место в связи с реконструкцией площади.

В 1979 году памятник реконструирован. Архитектор Олег Александрович Савельев, инженер — Александр Ефремович Мошиченко.

3 февраля 1981 года, решением Днепропетровского облисполкома № 618, памятник взят на государственный учёт под охранным номером 2137.

Характеристика 
Находится в Покровском районе по Конституционной улице, возле административного здания АО «Сухая Балка».

Представляет собой 6-гранную гранитную колонну окрашенную в розовый цвет, диаметром 1,1 м и высотой 4,7 м. В верхней части размещены чёрно-белые фотографии погибших шахтёров. Между мемориальными плитами и колонной лежит круглая плита серого гранита, диаметром меньше обелиска. Постамент сложной формы.

Авторы проекта — сотрудники Днепропетровской художественной мастерской.

Источники 
 
 Історична енциклопедія Криворіжжя / [упоряд. О. О. Мельник та ін.]. — Кривий Ріг: Видавничий дім, 2007. Т. 1. — 2007. — С. 440—441.
 Пам’ятники історії і культури Української РСР: каталог-довідник [П. Т. Тронько та ін.]. — : Інститут історії Академії наук Української РСР: Наукова думка, 1987. — С. 115.

Ссылки 
 
  ТРК «Рудана», 2008 год.
 

Памятники Кривого Рога
Памятники шахтёрам
Колонны Украины
Перемещённые памятники Украины
Здания и сооружения, построенные в 1936 году в СССР
Памятники жертвам